Termin -{CTG}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Kotangens,
 Kardiotokografija